Befristeter Aufenthalt heißen die Filme
 Befristeter Aufenthalt (1987), österreichisches Filmdrama
 Befristeter Aufenthalt, Alternativtitel des guineischen Filmdramas I. T. – Immatriculation Temporaire aus dem Jahr 2001